Un essaim est un rassemblement.
 En entomologie, un essaim est un rassemblement d'insectes.
 En astronomie, un essaim est une pluie périodique d'étoiles filantes.
 En sismologie, un essaim de séismes est une succession de séismes se produisant en un même lieu au cours d'une durée très variable (quelques jours à quelques années).
 Dans l'univers Star Trek, un Essaim est une espèce extraterrestre.
 « Essaim » est aussi le nom d'une constellation française de microsatellites de renseignement militaire.
 Dans l'univers Marvel, l' est un super-vilain et un ennemi de Spider-Man.